Dit is een lijst van IJslandse ambassadeurs in Nigeria. IJsland heeft geen ambassade in Nigeria.

Externe links 
Overzicht van IJslands ambassadeurs

Nigeria
IJslandse